Carlos Ochoa (5 de Março de 1978 em Apatzingán, Michoacán) é um futebolista do México que joga no CF Monterrey.

Naturais de Apatzingán
Futebolistas do México
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Querétaro Fútbol Club
Futebolistas do Jaguares de Chiapas Fútbol Club
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Club Santos Laguna
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Futebolistas do Club Atlas
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol